ВАЗ-2102 «Жигули» — советский заднеприводный автомобиль с кузовом типа универсал. Серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе с 21 сентября 1971 по 1986 год.

История 
Является лицензионной версией Fiat 124 Familiare, с многочисленными отличиями, аналогичными базовой модели ВАЗ-2101. Первый автомобиль ВАЗ-2102 сошёл с конвейера Волжского автомобильного завода в 1971 году. Затем после начала выпуска преемницы — «четвёрки» ВАЗ-2104 в 1984 году обе машины ещё год выпускались одновременно вплоть до снятия «двойки» с производства в 1986 году (156 автомобилей выпущено в 1986 году). За это время было выпущено 666 989 «универсалов» первого поколения Волжского автомобильного завода.

Технические характеристики 
Новая модель была во многом унифицирована с базовым седаном ВАЗ-2101. Приборная панель и рабочее место водителя идентичны таковым у ВАЗ-2101. Кромка двери багажника доведена до бампера и находится вровень с уровнем пола, что упрощает операции по погрузке и разгрузке. Сплошное заднее сиденье раскладываемое, что позволяет получить горизонтальную грузовую площадку. Номерной знак находится на задней двери, задние фонари расположены вертикально. Технический уровень универсалов в то время отличала слабая герметизация салона от пыли со стороны задней двери и паров бензина через горловину бензобака. Для большего по массе грузопассажирского ВАЗ-2102 пружины подвески и амортизаторы были дополнительно усилены, что позволило сохранить грузоподъемность в 250 кг с двумя пассажирами (или 60 кг с пятью пассажирами) при том, что собственная масса автомобиля в сравнении с седаном ВАЗ-2101 возросла на 55 кг.

Автомобиль оснащался бензиновым двигателем мощностью 64 л. с., работающим на бензине АИ-93. Вследствие увеличившейся нагрузки на двигатель и сцепление передаточное число главной пары увеличили с 4,3 до 4,44, применив так называемую грузовую шестерню.

В 1978 году был начат выпуск модификации ВАЗ-21021 с четырёхцилиндровым 69-сильным двигателем ВАЗ-21011. Она предназначалась преимущественно для экспорта, так же как и ВАЗ-21023 с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103 мощностью 77 л. с. В экспортном исполнении автомобиль ВАЗ-2102 оборудовали стеклоочистителем и омывателем стекла задней грузовой двери, сиденьями от ВАЗ-2106 с подголовниками.

В дальнейшем завод провёл следующую модернизацию автомобилей:
 до 1977 года на генераторах отрицательные диоды были запрессованы в крышку;
 в 1983-м проведены изменения электрической части;
 карбюраторы 2101 модернизировали в 1974-м и выпускали до 1976 года, третьей серии 2101-1107010-03 (типа «ВЕБЕР») — с 1976 no 1978 год. С 1980 года на машины монтировали новые карбюраторы 2105-1107010-20 (типа «ОЗОН»), которые, по отзывам фактически всех автолюбителей, хуже предыдущих.
 В 1980 году проведена модернизация модельного ряда: начали устанавливать новый распределитель зажигания типа 30.3706-01, 2-литровый бачок омывателя стекла (не во всех) и ножное включение омывателя на всех моделях, как на ВАЗ-21011.
 В период с 1982 по 1984 год вместе с рычагом привода клапанов распределительные валы азотировали для обеспечения повышенной коррозионной стойкости, износостойкости и сопротивления знакопеременным нагрузкам. Проблему быстрого износа распредвалов решили только с переходом к технологии с отбеливанием кулачков, что и закрыло тему жуткого дефицита этой детали в конце 1970-х — первой половине 1980 годов. Отличие таких распредвалов — шестигранный поясок между третьим и четвёртым кулачками.
 С 1983 года у части выпускаемых автомобилей ВАЗ-21023 электрооборудование передней части автомобиля выполняли по схеме седана ВАЗ-21013. С учётом западной тенденции с 1986 года устанавливали топливные баки без сливных пробок.

Модификации 
 ВАЗ-2102 — Базовая модель имела двигатель ВАЗ-2101 рабочим объёмом 1,2 л и мощностью 59 л. с.
 ВАЗ-21021 — Модификация, оснащенная двигателем ВАЗ-21011 рабочим объёмом 1,3 л и мощностью 69 л. с.
 ВАЗ-21021-01 — Модификация, оснащенная двигателем ВАЗ-21011 рабочим объёмом 1,3 л. мощностью 69 л. с. и приборной панелью от ВАЗ-2103
 ВАЗ-21021-02 — Модификация, оснащенная салоном и двигателем ВАЗ-21011 рабочим объёмом 1,3 л. мощностью 69 л. с. и приборной панелью от ВАЗ-21011
 ВАЗ-21022 — Модификация с правым расположением органов управления
 ВАЗ-21023 — Модификация, оснащенная салоном и двигателем ВАЗ-2103 рабочим объёмом 1,45 л и мощностью 71 л. с.
 ВАЗ-21024 — Модификация, оснащенная двигателем ВАЗ-21011 рабочим объёмом 1,3 л. мощностью 69 л. с., приборной панелью от ВАЗ-21011 и правым рулём.
 ВАЗ-21026 — Модификация, оснащенная салоном и двигателем ВАЗ-2103 рабочим объёмом 1,45 л и мощностью 71 л. с. и правым рулём.

 ВАЗ-2102Э/2801 «Электро» — электромобили-фургоны, выпущенные тиражом в 47 экземпляров. Нагрузку от никель-цинковых аккумуляторов воспринимала специальная алюминиевая рама.

В игровой и сувенирной индустрии 

В масштабе 1:43 в 1975 году ПО Тантал была выпущена номерная модель ВАЗ-2102 А11. В таком виде, с незначительными изменениями, модель выпускалась до 1988 года, когда номер с днища исчез и одновременно изменилось его крепление.

Компания «Холдинг ИНКОТЕКС» выпускает модели масшатаба 1:43 со штампом на днище «Сделано в СССР, Made in USSR», надпись на упаковке — «Автомобили России». Список некоторых моделей: «ГАИ» (жёлтого цвета), «ГАИ» (белый), «Пожарный» (красный), «Почта России», «с багажником» (синий), «Такси» (жёлтый).

18 августа 2009 года в журнальной серии «Автолегенды СССР» от издательства «ДеАгостини» под номером 14 вышла оранжево-красная модель (кодовое название цвета — «Коррида», каталоговый номер цвета — «165») ВАЗ-2102.

См. также 
 ВАЗ-2101
 ВАЗ-2104

Примечания

Литература 
 

Классические автомобили